Petrovija je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu grada Umaga, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 401 stanovnika te 138 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 467 stanovnika.

U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži dio podataka za naselje Vilanija. U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Finida za koje sadrži podatke u 1981. i 1991.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji